

Geografia 
 Roos – villaggio e parrocchia civile della contea inglese dell'East Riding of Yorkshire

Persone 
 Roos – nome di origine fiamminga, equivalente di Rosa e/o forma contratta di "Rosemarijn" (Rosemary, meno sovente in italiano RosaMaria, Mariarosa)
 Roos – cognome tedesco